Frankl-Hochwart ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig August Frankl von Hochwart (1810–1894), Arzt, Journalist, Schriftsteller und Dichter
 Lothar von Frankl-Hochwart (1862–1914), österreichischer Neurologe